Název Opatovice má více sídelních útvarů:
 1. Opatovice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 2. Opatovice (Červené Pečky) – část obce Červené Pečky v okrese Kolín
 3. Opatovice (Hrdějovice) – část obce Hrdějovice v okrese České Budějovice
 4. Opatovice (Praha) – vesnice založená roku 1115 a později začleněná do Nového Města pražského
 5. Opatovice (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 6. Opatovice (Světlá nad Sázavou) – část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 7. Opatovice (Vyškov) – část okresního města Vyškov
 8. Opatovice (Zbýšov) – část obce Zbýšov v okrese Kutná Hora
 9. Opatovice I – obec v okrese Kutná Hora
 10. Opatovice II – část města Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora
 11. Opatovice nad Labem – obec v okrese Pardubice
 Elektrárna Opatovice nad Labem – elektrárna poblíž Opatovic nad Labem
 12. Velké Opatovice – město v okrese Blansko

Podobné názvy 
 Opatov – více sídel
 Opatovce
 Opatovec

Externí odkazy